Сезон 2008 года для клуба «Терек» (Грозный) был первым с 2005 года, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге, заняв по его итогам 10 место. В розыгрыше Кубка России «Терек» добрался до 1/8 финала где уступил клубу «Москва».

Состав

Матчи

Премьер-лига

Итоговая таблица

Кубок России

Ссылки 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»